

Patronymes 
Barinov (masculin ; ) ou Barinova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Valeri Barinov (1946-), acteur russe
 Youri Barinov (1955-), coureur cycliste soviétique

Patronyme russe